Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 16 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1970
Sydney
Sport en mars 1970
Tennis en Australie en 1970